Accent se poate referi la:

 Accent - termen utilizat în prozodie.
 Accent (formație) - o trupă româneascǎ de rock progresiv
 Hyundai Accent - o mașină produsă de compania Hyundai Motor
 Accent Travel&Events, agenție de turism din România
 Radio Accent - post de radio local din România